Schwendi ist der Name folgender Orte:

 Schwendi, Gemeinde im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg, Deutschland
 Schwendi im Weisstannental, Ort im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Schwendi, Weiler der Gemeinde Graben im Kanton Bern, Schweiz
 Schwendi, Vorort von Grindelwald im Kanton Bern, Schweiz
 Schwendi, Weiler der Gemeinde Heiden im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schweiz
 Schwendi, ein Gebiet im Westen der Gemeinde Sarnen im Kanton Obwalden, Schweiz

Schwendi steht auch für:
 Schwendi (Adelsgeschlecht)

Personen:
 Alexander von Süßkind-Schwendi (1903–1973), deutscher Ministerialbeamter
 Lazarus von Schwendi (1522–1583), Diplomat, Staatsmann und General aus dem Breisgau
 Richard von Süßkind-Schwendi (1854–1946), preußischer General der Infanterie

Siehe auch:
 Schwendbau – zur Namenkunde
 Schwendy
 Schwende
 Schwendibach (Begriffsklärung)